Tongzhou ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Tongzhou (通州区) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Tongzhou (Nantong);
 den Pekinger Stadtbezirk Tongzhou (通州区), siehe Tongzhou (Peking);
 die Großgemeinde Tongzhou (通州镇) im Kreis Pingtang des Autonomen Bezirks Qiannan in der Provinz Guizhou, siehe Tongzhou (Pingtang);
 die Straßenviertel Tongzhou (通州街道) im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 die Tongzhou-Meuterei im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, siehe Tongzhou-Zwischenfall.